Montbrun ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Montbrun (Lot) im Département Lot
 Montbrun (Lozère) im Département Lozère
 Montbrun-Bocage im Département Haute-Garonne
 Montbrun-des-Corbières im Département Aude
 Montbrun-Lauragais im Département Haute-Garonne
 Montbrun-les-Bains im Département Drôme

Montbrun ist der Familienname folgender Personen:

 Louis-Pierre Montbrun (1770–1812), französischer General
 Raymond Gallois-Montbrun (1918–1994), französischer Violinist und Komponist
 René du Puy-Montbrun, seigneur de Villefranche et de la Jonchère (1602–1659), Obrist des Dreißigjährigen Kriegs

Siehe auch:
 Monbrun